

Carriera
Con la  ha disputato i Campionati africani del 2017.

Palmarès
Campione NCAA (2016)

Collegamenti esterni